Schizzo – modello non rifinito di un'opera artistica
 Schizzo – in architettura
 Schizzo – rivista di fumettistica e cultura underground
 Schizzo – serie di sketch di Daniele Prato con Riccardo De Filippis